Voor aan- en uitkleden zie:
kleding
algemene dagelijkse levensverrichtingen
striptease